Nome di due ingegneri Italiani:
Giovanni Battista Antonelli (1527-1588)
Giovanni Battista Antonelli (1858-1944)